Osoby:
 Denis Papin (1647–1712) – francuski wynalazca
 Jean-Louis Papin – francuski duchowny katolicki
 Jean-Pierre Papin – francuski piłkarz
Technika:
 „Papin” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej
Geografia:
 Papín – wieś w powiecie Humenné (Słowacja)